Hello () может значить следующее:

 «Hello» — песня американского певца Лайонела Ричи.
 «Hello» — песня французского электронного музыканта и продюсера Мартина Сольвейга с его пятого студийного альбома .
 «Hello» — песня британской певицы и автора песен Адели с третьего студийного альбома «25».
 «Hello» — песня британской группы Oasis со второго студийного альбома 
  — мини-альбом американского поп-дуэта Karmin, выпущен в 2012 году.
  — шестой студийный альбом британской рок-группы Status Quo.
 Hello! — международный еженедельный журнал.